Le mot masculin biais peut prendre plusieurs significations selon le contexte : 

 un biais est un moyen détourné, une manière de contourner un obstacle ou un problème ;
 en statistique, un biais est un écart entre la vraie valeur d’une variable inobservable et la valeur estimée statistiquement ou économétriquement ;
 en méthodologie scientifique, un biais est une erreur dans la méthode, le non-respect des règles de protocole, qui engendre des résultats erronés. C'est une des formes du Biais cognitif ;
 en ingénierie, un biais de mise en œuvre décrit comment une exigence doit être implémentée ;
 en psychologie sociale, le biais cognitif est un syndrome qui peut prendre plusieurs formes : biais d'autocomplaisance, biais de confirmation, biais d'attribution, biais rétrospectif, etc. Lorsque le même type de biais cognitif se reproduit chez les individus d'une même communauté, on parle de biais culturel ;
 en couture, un biais est une bande qui est coupée en oblique (généralement à 45°) par rapport aux droits-fils du tissu ;
 en communication, le concept d'un biais temporel ou spatial décrit la façon dont fonctionnent les médias en société ;
 biais médiatique ;
 biais de confusion ;
 Biais algorithmique ;
 Biais de genre sur Wikipédia ;
 Biais géographique sur Wikipédia.

Voir aussi